architektura 8-bitowa – architektura komputera, w której słowa, adresy i inne dane mieszczą się w najwyżej 8 bitach pamięci
 Eight Bit – japońskie studio produkujące seriale anime